Donaubauer ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Donaubauer (* 1940), deutscher Politiker
 Thomas Donaubauer (* 1966), deutscher Nordischer Kombinierer
 Wilhelm Donaubauer (1866–1949), deutscher Architekt und Künstler